Тракія, Фра́кія (, , ) — історична область.
 Тракія () — село в Старозагорській області Болгарії. Входить до складу общини Опан.

Див. також 
 «ФК Тракія» — колишня назва болгарського професіонального футбольного клубу ПФК «Ботев» () з Пловдива.